Лантра́това — фамилия:
 Лантратова, Вера Степановна (1947—2021) — советская волейболистка.
 Лантратова, Дарья Сергеевна (род. 1984) — российский функционер и политик.
 Лантратова, Яна Валерьевна (род. 1988) — российский политик.